Кубок світу ФІДЕ 2015 — шаховий турнір, що проходив у Баку з 10 вересня по 5 жовтня 2015 року за нокаут-системою за участі 128 шахістів. Переможцем турніру став Сергій Карякін.

Формат турніру 
На всіх стадіях, крім фіналу та матчу за 3-тє місце, матчі складаються з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиєї після двох (у фіналі чотирьох) партій, наступного дня грається тай-брейк. Формат тай-брейка має такий вигляд:
 Дві швидкі партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід;
 Якщо після двох швидких партій матч знову закінчився внічию, ще дві швидкі партії (10 хвилин плюс 10 секунд на хід);
 Якщо і після цих двох партій рахунок нічийний, опоненти грають дві бліц-партії (5 хвилин плюс 3 секунди на хід);
 Якщо всі ці міні-матчі не виявлять переможця, то у вирішальній партії (Армагедон) білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.
У фінальному матчі грається 4 партії з контролем ФІДЕ.
Фіналісти турніру здобувають путівку на турнір претендентів 2016 року за право зіграти у матчі за чемпіонську шахову корону.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд становить — 1 600 000 $. Переможець отримує 120 000 $, фіналіст — 80 000 $, півфіналісти — 50 000 $.

Календар 
Відкриття турніру — 10 вересня

Учасники 
Рейтинг шахістів станом на 1.08.2015 року.

Веселин Топалов , 2816 (R)
Хікару Накамура , 2814 (R)
Фабіано Каруана , 2808 (R)
Аніш Гірі , 2793 (R)
Веслі Со , 2779 (R)
Володимир Крамник , 2777 (WC)
Олександр Грищук , 2771 (R)
Дін Ліжень , 2770 (R)
Левон Аронян , 2765 (R)
Дмитро Яковенко , 2759 (E14)
Сергій Карякін , 2753 (R)
Євген Томашевський , 2747 (WC)
Борис Гельфанд , 2741 (R)
Пентала Харікрішна , 2740 (R)
Майкл Адамс , 2740 (R)
Петро Свідлер , 2739 (R)
Теймур Раджабов , 2738 (ON)
Леньєр Домінгес Перес , 2736 (R)
Шахріяр Мамед'яров , 2735 (R)
Радослав Войташек , 2733 (E14)
Максим Ваш'є-Лаграв , 2731 (WC)
Юй Ян'ї , 2726 (J13)
Василь Іванчук , 2726 (R)
Вей І , 2725 (Z3.5)
Давид Навара , 2724 (E14)
Павло Ельянов , 2723 (E14)
Дмитро Андрєйкін , 2720 (WC)
Микита Вітюгов , 2719 (R)
Петер Леко , 2714 (R)
Ні Хуа , 2713 (AS14)
Лоран Фрессіне , 2710 (E14)
Олександр Моїсеєнко , 2710 (E15)
Ван Хао , 2705 (R)
Ян Непомнящий , 2705 (E15)
Рустам Касимджанов , 2704 (AS14)
Ігор Коваленко , 2702 (PN)
Ле Куанг Льєм , 2699 (Z3.3)
Антон Коробов , 2699 (E15)
Іван Чепарінов , 2690 (E14)
Максим Матлаков , 2689 (E15)
Рей Робсон , 2680 (Z2.1)
Максим Родштейн , 2678 (E15)
Ігор Лисий , 2673 (E14)
Габріель Саркісян , 2673 (E14)
Владислав Артєм'єв , 2671 (E14)
Хоу Іфань , 2671 (PN)
Гата Камський , 2670 (Z2.1)
Ілля Смірін , 2669 (E14)
Лівіу-Дітер Нісіпяну , 2667 (E15)
Віктор Лазнічка , 2665 (E15)
Санан Сюгіров , 2664 (E15)
Хуліо Ернесто Гранда Суньїга , 2663 (AM14)
Нгуєн Нгок Чионг Шон , 2662 (Z3.3)
Олександр Оніщук , 2662 (Z2.1)
Іван Шаріч , 2661 (E14)
Олександр Арещенко , 2661 (E14)
Ернесто Інаркієв , 2660 (PN)
Володимир Федосєєв , 2659 (E14)
Лазаро Брусон , 2659 (Z2.3)
Чаба Балог , 2659 (E14)
Олександр Мотильов , 2658 (E14)
Євген Наєр , 2658 (E15)
Сем Шенкленд , 2655 (AM14)
Іван Букавшин , 2655 (E15)

Сергій Жигалко , 2654 (E14)
Іван Попов , 2653 (E15)
Рауф Мамедов , 2651 (ON)
Борис Грачов , 2649 (E15)
Ельтадж Сафарлі , 2644 (ON)
Сантош Гуджраті Відіт , 2644 (AS15)
Башкаран Адхібан , 2643 (AS14)
Юньєскі Кесада Перес , 2643 (AM15)
Денис Хісматуллін , 2642 (E15)
Бассем Амін , 2640 (AF)
Андрій Волокітін , 2639 (E15)
Роберт Кемпіньський , 2637 (E15)
Александр Фієр , 2636 (Z2.4)
Панаяппан Сетхураман , 2635 (Z3.7)
Варужан Акопян , 2635 (Z2.1)
Давід Антон Гуїхарро , 2635 (E14)
Ромен Едуар , 2634 (ACP)
Грант Мелкумян , 2633 (E14)
Рафаель Лейтан , 2632 (AM14)
Сурья Шехар Гангулі , 2631 (AS15)
Матеуш Бартель , 2631 (E15)
Константін Лупулеску , 2626 (E14)
Едуардо Іттурізага , 2625 (AM15)
Гадир Гусейнов , 2624 (PN)
Юрій Вовк , 2624 (E15)
Олександр Іпатов , 2622 (E15)
Драган Солак , 2622 (E14)
Васіф Дурарбейлі , 2621 (ON)
Вень Ян , 2618 (AS14)
Чжао Цзюнь , 2616 (Z3.5)
Антон Ковальов , 2616 (AM15)
Мілош Перунович , 2614 (E14)
Анте Бркіч , 2607 (E15)
Лу Шанлей , 2607 (J14)
Сандро Мареко , 2605 (Z2.5)
Олексій Гоганов , 2603 (E15)
Самвел Тер-Саакян , 2601 (E14)
Чжоу Цзяньчао , 2600 (AS15)
Рінат Джумабаєв , 2600 (Z3.4)
Тамір Набати , 2595 (E15)
Салех Салем , 2595 (AS14)
Ахмед Адлі , 2591 (AF)
Віорел Йордаческу , 2589 (E14)
Ісан Рейналдо Ортіс Суарес , 2577 (AM14)
Бабу Лаліт , 2570 (AS15)
Поуя Ідані , 2568 (Z3.1)
Федеріко Перес Понса , 2563 (AM15)
Самуель Севян , 2577 (Z2.1)
Емре Джан , 2547 (E15)
Марія Музичук , 2528 (WWC)
Макс Іллінгвортх , 2514, IM (Z3.6)
Крістобаль Вільягра , 2511, IM (Z2.5)
Зіаур Рахман , 2509 (Z3.2)
Ермес Велос Еспіноза , 2495, FM (Z2.3)
Ілля Ільюшенок , 2491, IM (E15)
Мікаель Віденкеллер , 2453, IM (PN)
Томас Крнан , 2436, IM (Z2.2)
Юсуп Атабаєв , 2428, IM (Z3.4)
Дейзі Корі , 2421, WGM (Z3.4)
Пархам Магсудлу , 2416, без титулу (AS15)
Артур Сегвані , 2357, IM (Z4.2)
Амір Заїбі , 2330, FM (Z4.1)
Річмонд Фірі , 2291, IM (Z4.3)
Оладапо Аду , 2241, IM (Z4.4)

Всі учасники за замовчуванням є гросмейстерами, якщо не вказано іншого.

Шляхи відбору на турнір:

 WC: Фіналісти та півфіналісти Кубка світу ФІДЕ 2013;
 WWC: Чемпіонка світу серед жінок 2015 року;
 J13 та J14: Чемпіони молодіжного чемпіонату світу 2013 та 2014 рр;
 R: За рейтингом (лютий 2014 року по січень 2015 року);
 E14 та E15: Квота за підсумками чемпіонату Європи 2014 та 2015 рр;
 AM14 та AM15: Квота за підсумками чемпіонату Америки 2014 та 2015 рр;
 AS14 and AS15: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2014 та 2015 рр;

 AF: Представники Африканського континенту
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3: Представники зональних турнірів;
 ACP: Найвищий представник туру «ACP TOUR», який не кваліфікований за попередніми критеріями"
 PN: Квота президента ФІДЕ;
 ON: Квота організаторів.

Результати (5-7 раунди)

Фінальна частина

Фінал 
Фінал, 1 — 5 жовтня

Результати (1-4 раунди)

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кубка світу ФІДЕ 2015 року  
 Онлайн турніру на chessbomb  
 Онлайн турніру на chessdom  
 Форум турніру на chesspro.ru  

Шахові турніри 2015
Кубок світу із шахів
Шахи в Азербайджані
Вересень 2015
Жовтень 2015